Фавероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Фавероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Фавероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Фавероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Фавероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Фавероль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Фавероль (порода курей)